Вентерсдорп:

 Вентерсдорп — город в районе Кеннет Каунда Северо-Западной провинции (ЮАР).
 Вентерсдорп — местный муниципалитет в районе Кеннет Каунда Северо-Западной провинции (ЮАР).